Планез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Планез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї